Козко — украинская фамилия. Известные носители:

 Козко, Сергей Викторович (род. 1975) — российский футболист, тренер.
 Козко, Стефан Петрович (в монашестве Савати́й; 1942—2016) — старообрядческий архиепископ Киевский и всей Украины.